Нормандцы — жители французской провинции Нормандии.

Исторические
 Нормандцы — устаревший термин для норма́ннов (букв. «северные люди»; викинги), скандинавов, опустошавших в VIII—XI веках морскими и речными разбойничьими набегами государства Европы.
 Нормандцы — рыцари северофранцузского герцогства Нормандия, совершавшие в XI веке завоевательные походы в Европе (Англия, Южная Италия).

См. также

Примечания